

Жінки 
 Страшнова Поліна Антонівна — український прозаїк, вчителька, член Спілки письменників УРСР.

Чоловіки 
 Страшнов Альвіан Платонович — архітектор радянських часів, заслужений архітектор УРСР.